Blonde kan henvise til:
 Blonde (stof) – mønstret, gennembrudt bånd som bruges som pynt på bl.a. tøj, duge og sengetøj.
 Blonde (film fra 1998) – en dansk film fra 1998 instrueret af Annika Lundgren.
 Blonde (film fra 2001) – en film/tv-serie fra 2001 om Marilyn Monroes liv.
 Blonde (øl) – en belgisk øltype